Aglaomorpha är ett släkte av stensöteväxter. Aglaomorpha ingår i familjen Polypodiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Aglaomorpha